

Geografia
 Soresina – comune italiano della provincia di Cremona in Lombardia
 Distretto di Soresina – antico distretto italiano

Persone
 Soresina-Vidoni – nobile famiglia italiana
 Alberto Soresina – compositore e musicologo italiano
 Giuseppe Soresina – calciatore italiano
 Maria Soresina – saggista italiana